Nick Smith est un nom pouvant désigner :

Hommes politiques
 (né en 1934), homme politique américain du Michigan
Nick Smith (né en 1960), homme politique travailliste britannique
 (né en 1964), homme politique néo-zélandais

Sports 
 (né en 1969), céiste britannique
 (né en 1979), joueur de hockey sur glace canadien
 (né en 1984), joueur australien de football australien
 (né en 1984), joueur australien de football australien

Arts et mode 
Nick Glennie-Smith (né en 1951), compositeur de musique de film britannique
 (né en 1979), chapelier et styliste britannique

Personnages fictifs
, personnage du soap australien Summer Bay

Voir aussi

Smith, Nick